Jean de Villiers (XII secolo), Gran Maestro dei cavalieri ospitalieri
 Jean de Villiers (1981), rugbista a 15 sudafricano